Ada Nilsson (1872-1964), médecin suédoise.
 
 Anna Maria Nilsson (1983-), biathlète suédoise.
 Anna Q. Nilsson (1888-1974), actrice suédoise.
 Arto Nilsson (1948-2019), boxeur finlandais.
 August Nilsson (1872-1921), athlète et tireur à la corde suédois.
 Axel-Herman Nilsson (1894-1989), sauteur à ski et spécialiste suédois du combiné nordique.
 Barbro Nilsson (1899-1983), artiste textile suédoise
 Bengt Nilsson (1934-2018), athlète suédois.
 Bert Nilsson (19?-), kayakiste suédoise.
 Birgit Nilsson (1918-2005), soprano suédoise.
 Camilla Nilsson (1967-), skieuse suédoise.
 Carin Nilsson (1904-1999), nageuse suédoise.
 Christine Nilsson (1843-1921), chanteuse d'opéra suédoise.
 Emma Nilsson (1993-), biathlète suédoise.
 Erik Nilsson (1916-1995), footballeur international suédois.
 Gunnar Nilsson (1904-1995), sculpteur suédois.
 Gunnar Nilsson (1948-1978), pilote automobile suédois, qui a disputé 31 Grand Prix de Formule 1.
 Hakan Nilsson (1980-), cycliste suédois.
 Harry Nilsson (1941-1994), chanteur, compositeur, acteur et scénariste américain.
 Harry Nilsson (1916-1988), footballeur international suédois.
 Henrik Nilsson (1976-), kayakiste suédois.
 Hilda Nilsson (1876-1917), tueuse en série suédoise?
 Ida Nilsson (1981-), coureuse d'ultra-trail suédoise.
 Inger Nilsson (1959-), actrice suédoise.
 Jens Nilsson (1948-2018), homme politique suédois.
 Jessica Nilsson (1965-), réalisatrice et scénariste suédoise.
 Joakim Nilsson (1966-), footballeur international suédois.
 John Nilsson (1908-1987), footballeur international suédois.
 Jonas Nilsson (1963-), skieur alpin suédois, spécialiste du slalom.
 Jonny Nilsson (1943-2022), patineur de vitesse suédois.
 Josefin Nilsson (1969-2016), chanteuse suédoise.
 Karl-Erik Nilsson (1922-2017), lutteur suédois spécialiste de la lutte gréco-romaine.
 Kent Nilsson (1956-), joueur suédois de hockey sur glace.
 Kjell Nilsson (1949), sportif et acteur suédois.
 Lars Nilsson (1966-), styliste d'origine suédoise ayant travaillé en France.
 Lasse Nilsson (1982-), footballeur international suédois.
 Lennart Nilsson (1922-2017), photographe suédois.
 Lennart Nilsson (1959-), footballeur international suédois.
 Leopoldo Torre Nilsson (1924-1978), cinéaste argentin.
 Lisa Nilsson (1970-), chanteuse suédoise.
 Magnus Nilsson (1983-), chef cuisinier suédois.
 Maj-Britt Nilsson (1924-2006), actrice suédoise.
 Maja Nilsson (1999-), athlète suédoise.
 May Nilsson (1921-2019), skieuse alpine suédoise.
 Marcus Nilsson (1982-), joueur suédois de volley-ball.
 Mattias Nilsson (1982-), biathlète suédois.
 Mikael Nilsson (1968-), footballeur international suédois qui a disputé la coupe du monde 1994.
 Mikael Nilsson (1978-), footballeur international suédois qui a disputé la coupe du monde 2006.
 Molly Nilsson (1984-), chanteuse suédoise.
 Nils Nilsson (1936-2017), joueur professionnel suédois de hockey sur glace
 Otto Nilsson (1879-1960), athlète suédois spécialiste du lancer du javelot. 
 Patrik Nilsson (1991-), triathlète suédois.
 Per Nilsson (1982-), footballeur international suédois.
 Peter Nilsson (1958-), footballeur international suédois.
 Rob Nilsson (1939-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain.
 Roland Nilsson (1963-), footballeur international suédois.
 Robert Nilsson (1985-), joueur suédois de hockey sur glace.
 Sigurd Nilsson (1938-1972), fondeur suédois.
  (1990-), footballeur suédois.
 Stellan Nilsson (1922-2003), footballeur international suédois.
 Stina Nilsson (1993-), fondeuse suédoise.
 Svante Nilsson (1460?-1512), homme d'État suédois.
 Sven Nilsson (1787-1883), naturaliste et archéologue suédois.
 Sven-Åke Nilsson (1951-), coureur cycliste suédois.
 Tommy Nilsson (1960-), chanteur, compositeur et auteur suédois.
 Torbjörn Nilsson (1954-), footballeur international suédois.
 Torbjörn Nilsson (1955-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Tove Ebba Elsa Nilsson (1987-), auteure-compositrice-interprète suédoise.
 Ulf Nilsson (1950-), joueur suédois de hockey sur glace.

Autres 
 Librairie Nilsson, une maison d'édition fondée à Paris en 1885 et rachetée en 1934 par les Éditions Gründ.

Homonymie de patronyme suédois